Esperança Football Club foi uma agremiação esportiva, fundada a 20 de setembro de 1905, sediada na cidade do Rio de Janeiro.

História
Criado por dissidentes do Bangu Atlético Clube, o Esperança foi campeão da Terceira Divisão, em 1918, chegando a disputar o Campeonato Carioca em 1924.

Venceu em 7 de abril de 1918 o Torneio Início Carioca da Terceira Divisão, no antigo campo do Andarahy Athletico Club.

Teve as seguintes cores: grená e ouro até 6 de março de 1913. De 7 de março de 1913 a 19 de junho de 1916, azul e branco. E a partir de 20 de junho de 1916 contou com as cores verde e branco.

Sua sede foi derrubada para a construção da Avenida Brasil, e então o clube foi extinto.

Títulos

Estaduais
 Campeão Carioca da Terceira Divisão: 1918;
 Campeão do Torneio Início Carioca: 1918;
 Vice-campeão da Taça João Ferrer: 1907;

Segundos e Terceiros Quadros
 Campeão Carioca de 2° Quadros da Segunda Divisão (LMSA): 1912;
 Campeão Carioca de 2°s quadros da Terceira Divisão: 1917 e 1918;

Histórico em competições oficiais

Campeonato Carioca

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1905
Bangu
Fundações no Rio de Janeiro em 1905